|-
|(125501)||2001 WC32|| align=right|15,8|| align=right|2,269|| align=right|0,064|| align=right|7,17|| align=right|3,418||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125502)||2001 WD32|| align=right|16,4|| align=right|2,664|| align=right|0,119|| align=right|2,78|| align=right|4,346||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125503)||2001 WC34|| align=right|16,1|| align=right|2,368|| align=right|0,059|| align=right|7,50|| align=right|3,644||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125504)||2001 WY34|| align=right|16,3|| align=right|2,416|| align=right|0,109|| align=right|3,18|| align=right|3,755||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125505)||2001 WQ35|| align=right|16,8|| align=right|2,358|| align=right|0,188|| align=right|3,19|| align=right|3,619||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125506)||2001 WS35|| align=right|14,9|| align=right|2,564|| align=right|0,106|| align=right|15,72|| align=right|4,105||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125507)||2001 WX35|| align=right|16,4|| align=right|2,336|| align=right|0,176|| align=right|2,92|| align=right|3,570||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125508)||2001 WG37|| align=right|16,7|| align=right|2,525|| align=right|0,184|| align=right|14,65|| align=right|4,011||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125509)||2001 WQ37|| align=right|16,5|| align=right|2,377|| align=right|0,167|| align=right|4,56|| align=right|3,664||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125510)||2001 WR37|| align=right|16,3|| align=right|2,355|| align=right|0,103|| align=right|5,25|| align=right|3,613||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125511)||2001 WY37|| align=right|16,1|| align=right|2,308|| align=right|0,096|| align=right|2,34|| align=right|3,507||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125512)||2001 WJ38|| align=right|15,3|| align=right|2,482|| align=right|0,107|| align=right|9,96|| align=right|3,909||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125513)||2001 WN39|| align=right|15,9|| align=right|2,416|| align=right|0,162|| align=right|5,77|| align=right|3,755||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125514)||2001 WY39|| align=right|15,5|| align=right|2,534|| align=right|0,293|| align=right|6,04|| align=right|4,033||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125515)||2001 WV40|| align=right|14,6|| align=right|2,566|| align=right|0,153|| align=right|13,25|| align=right|4,111||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125516)||2001 WJ41|| align=right|14,6|| align=right|2,598|| align=right|0,179|| align=right|18,03|| align=right|4,186||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125517)||2001 WG43|| align=right|15,5|| align=right|2,433|| align=right|0,180|| align=right|5,62|| align=right|3,793||MBA||18. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125518)||2001 WW44|| align=right|16,2|| align=right|2,606|| align=right|0,082|| align=right|14,06|| align=right|4,207||MBA||18. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125519)||2001 WA46|| align=right|16,4|| align=right|2,326|| align=right|0,142|| align=right|4,32|| align=right|3,546||MBA||19. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125520)||2001 WJ46|| align=right|16,0|| align=right|2,269|| align=right|0,080|| align=right|3,20|| align=right|3,416||MBA||19. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125521)||2001 WY47|| align=right|16,1|| align=right|2,440|| align=right|0,108|| align=right|6,61|| align=right|3,810||MBA||19. listopadu 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(125522)||2001 WG48|| align=right|16,7|| align=right|2,365|| align=right|0,137|| align=right|7,00|| align=right|3,637||MBA||19. listopadu 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(125523)||2001 WH48|| align=right|15,6|| align=right|2,590|| align=right|0,165|| align=right|9,09|| align=right|4,168||MBA||19. listopadu 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(125524)||2001 WK49|| align=right|15,3|| align=right|2,615|| align=right|0,095|| align=right|13,72|| align=right|4,227||MBA||25. listopadu 2001||Kingsnake||J. V. McClusky
|-
|(125525)||2001 WH51|| align=right|16,7|| align=right|2,223|| align=right|0,083|| align=right|7,14|| align=right|3,314||MBA||19. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125526)||2001 WD57|| align=right|15,7|| align=right|2,364|| align=right|0,191|| align=right|4,47|| align=right|3,635||MBA||19. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125527)||2001 WU63|| align=right|16,6|| align=right|2,534|| align=right|0,028|| align=right|1,16|| align=right|4,033||MBA||19. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125528)||2001 WB64|| align=right|16,0|| align=right|2,422|| align=right|0,089|| align=right|5,66|| align=right|3,769||MBA||19. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125529)||2001 WH65|| align=right|16,2|| align=right|2,422|| align=right|0,069|| align=right|6,25|| align=right|3,769||MBA||20. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125530)||2001 WF73|| align=right|16,3|| align=right|2,719|| align=right|0,036|| align=right|2,46|| align=right|4,483||MBA||20. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125531)||2001 WH83|| align=right|16,8|| align=right|2,359|| align=right|0,124|| align=right|7,33|| align=right|3,623||MBA||20. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125532)||2001 WR84|| align=right|16,6|| align=right|2,370|| align=right|0,140|| align=right|2,73|| align=right|3,648||MBA||20. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125533)||2001 WK85|| align=right|17,3|| align=right|2,202|| align=right|0,163|| align=right|1,81|| align=right|3,268||MBA||20. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125534)||2001 WO85|| align=right|16,7|| align=right|2,367|| align=right|0,124|| align=right|2,11|| align=right|3,642||MBA||20. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125535)||2001 WK86|| align=right|15,8|| align=right|2,537|| align=right|0,116|| align=right|10,92|| align=right|4,041||MBA||20. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125536)||2001 WB88|| align=right|15,3|| align=right|2,582|| align=right|0,204|| align=right|3,58|| align=right|4,149||MBA||19. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125537)||2001 WQ88|| align=right|16,6|| align=right|2,347|| align=right|0,050|| align=right|3,59|| align=right|3,595||MBA||19. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125538)||2001 WK89|| align=right|15,5|| align=right|2,271|| align=right|0,083|| align=right|3,94|| align=right|3,422||MBA||20. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125539)||2001 WN90|| align=right|14,7|| align=right|3,147|| align=right|0,133|| align=right|4,50|| align=right|5,583||MBA||21. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125540)||2001 WO90|| align=right|14,9|| align=right|2,558|| align=right|0,121|| align=right|13,29|| align=right|4,090||MBA||21. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125541)||2001 WQ90|| align=right|16,5|| align=right|2,303|| align=right|0,080|| align=right|6,13|| align=right|3,495||MBA||21. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125542)||2001 WU91|| align=right|14,8|| align=right|2,681|| align=right|0,154|| align=right|29,56|| align=right|4,390||MBA||21. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125543)||2001 WW92|| align=right|14,9|| align=right|2,652|| align=right|0,165|| align=right|11,62|| align=right|4,318||MBA||21. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125544)||2001 WW98|| align=right|16,6|| align=right|2,360|| align=right|0,120|| align=right|4,11|| align=right|3,624||MBA||19. listopadu 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(125545)||2001 WC100|| align=right|16,6|| align=right|2,379|| align=right|0,135|| align=right|5,91|| align=right|3,668||MBA||24. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125546)||2001 XN|| align=right|14,9|| align=right|2,595|| align=right|0,299|| align=right|26,99|| align=right|4,179||MBA||4. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125547)||2001 XJ3|| align=right|15,4|| align=right|2,479|| align=right|0,116|| align=right|5,64|| align=right|3,902||MBA||8. prosince 2001||Uccle||H. Boffin
|-
|(125548)||2001 XA4|| align=right|15,9|| align=right|2,202|| align=right|0,210|| align=right|3,37|| align=right|3,267||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125549)||2001 XC4|| align=right|15,1|| align=right|2,355|| align=right|0,279|| align=right|23,47|| align=right|3,613||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125550)||2001 XY5|| align=right|15,2|| align=right|2,514|| align=right|0,074|| align=right|12,45|| align=right|3,985||MBA||7. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125551)||2001 XA6|| align=right|16,3|| align=right|2,334|| align=right|0,199|| align=right|2,63|| align=right|3,565||MBA||7. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125552)||2001 XY6|| align=right|15,0|| align=right|2,595|| align=right|0,257|| align=right|32,81|| align=right|4,181||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125553)||2001 XO7|| align=right|15,5|| align=right|2,560|| align=right|0,106|| align=right|14,08|| align=right|4,095||MBA||8. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125554)||2001 XU9|| align=right|15,3|| align=right|2,371|| align=right|0,062|| align=right|4,59|| align=right|3,650||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125555)||2001 XW9|| align=right|16,3|| align=right|2,390|| align=right|0,239|| align=right|4,44|| align=right|3,693||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125556)||2001 XJ10|| align=right|15,7|| align=right|2,308|| align=right|0,128|| align=right|6,30|| align=right|3,506||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125557)||2001 XU12|| align=right|15,3|| align=right|2,658|| align=right|0,087|| align=right|7,41|| align=right|4,332||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125558)||2001 XM13|| align=right|15,8|| align=right|2,252|| align=right|0,123|| align=right|6,44|| align=right|3,379||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125559)||2001 XN13|| align=right|16,6|| align=right|2,202|| align=right|0,150|| align=right|3,99|| align=right|3,267||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125560)||2001 XS13|| align=right|15,3|| align=right|2,388|| align=right|0,138|| align=right|7,24|| align=right|3,689||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125561)||2001 XN14|| align=right|15,9|| align=right|2,449|| align=right|0,101|| align=right|6,05|| align=right|3,832||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125562)||2001 XP14|| align=right|16,7|| align=right|2,303|| align=right|0,145|| align=right|6,32|| align=right|3,493||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125563)||2001 XH15|| align=right|16,1|| align=right|2,320|| align=right|0,107|| align=right|5,00|| align=right|3,533||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125564)||2001 XV15|| align=right|15,5|| align=right|2,447|| align=right|0,141|| align=right|7,40|| align=right|3,827||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125565)||2001 XQ16|| align=right|15,9|| align=right|2,541|| align=right|0,147|| align=right|3,05|| align=right|4,050||MBA||11. prosince 2001||Uccle||T. Pauwels
|-
|(125566)||2001 XJ17|| align=right|15,8|| align=right|2,339|| align=right|0,196|| align=right|5,38|| align=right|3,577||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125567)||2001 XT17|| align=right|16,0|| align=right|2,348|| align=right|0,152|| align=right|4,41|| align=right|3,597||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125568)||2001 XF18|| align=right|15,9|| align=right|2,329|| align=right|0,094|| align=right|5,88|| align=right|3,555||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125569)||2001 XG18|| align=right|16,2|| align=right|2,311|| align=right|0,181|| align=right|6,58|| align=right|3,513||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125570)||2001 XE19|| align=right|15,1|| align=right|2,654|| align=right|0,140|| align=right|12,20|| align=right|4,323||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125571)||2001 XL19|| align=right|16,7|| align=right|2,387|| align=right|0,138|| align=right|4,72|| align=right|3,688||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125572)||2001 XN19|| align=right|16,0|| align=right|2,452|| align=right|0,112|| align=right|7,06|| align=right|3,839||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125573)||2001 XR19|| align=right|15,8|| align=right|2,418|| align=right|0,129|| align=right|6,50|| align=right|3,758||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125574)||2001 XZ19|| align=right|15,7|| align=right|2,454|| align=right|0,087|| align=right|5,62|| align=right|3,844||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125575)||2001 XU20|| align=right|15,2|| align=right|2,513|| align=right|0,094|| align=right|6,77|| align=right|3,982||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125576)||2001 XQ21|| align=right|15,0|| align=right|3,197|| align=right|0,140|| align=right|6,28|| align=right|5,715||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125577)||2001 XW22|| align=right|15,5|| align=right|2,393|| align=right|0,048|| align=right|7,10|| align=right|3,700||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125578)||2001 XW23|| align=right|16,1|| align=right|2,430|| align=right|0,065|| align=right|6,65|| align=right|3,786||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125579)||2001 XT24|| align=right|15,7|| align=right|2,486|| align=right|0,102|| align=right|6,41|| align=right|3,919||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125580)||2001 XA25|| align=right|15,4|| align=right|2,322|| align=right|0,146|| align=right|5,63|| align=right|3,538||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125581)||2001 XG25|| align=right|15,6|| align=right|2,373|| align=right|0,188|| align=right|4,43|| align=right|3,655||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125582)||2001 XQ25|| align=right|15,4|| align=right|2,564|| align=right|0,095|| align=right|13,45|| align=right|4,104||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125583)||2001 XB26|| align=right|15,9|| align=right|2,395|| align=right|0,076|| align=right|7,92|| align=right|3,707||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125584)||2001 XU26|| align=right|14,6|| align=right|2,694|| align=right|0,209|| align=right|13,54|| align=right|4,420||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125585)||2001 XN27|| align=right|15,1|| align=right|2,343|| align=right|0,193|| align=right|8,35|| align=right|3,585||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125586)||2001 XF29|| align=right|14,4|| align=right|2,533|| align=right|0,213|| align=right|16,90|| align=right|4,030||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125587)||2001 XL29|| align=right|15,5|| align=right|2,321|| align=right|0,144|| align=right|4,44|| align=right|3,536||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125588)||2001 XT29|| align=right|15,2|| align=right|2,553|| align=right|0,189|| align=right|5,34|| align=right|4,077||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125589)||2001 XS31|| align=right|16,0|| align=right|2,292|| align=right|0,177|| align=right|2,37|| align=right|3,468||MBA||14. prosince 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(125590)||2001 XT31|| align=right|16,1|| align=right|2,527|| align=right|0,182|| align=right|2,43|| align=right|4,017||MBA||14. prosince 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(125591)||2001 XA33|| align=right|16,4|| align=right|2,272|| align=right|0,138|| align=right|5,41|| align=right|3,425||MBA||10. prosince 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(125592) Buthiers||2001 XO33|| align=right|14,7|| align=right|2,585|| align=right|0,139|| align=right|3,32|| align=right|4,155||MBA||15. prosince 2001||Buthiers||J.-C. Merlin
|-
|(125593)||2001 XU34|| align=right|15,3|| align=right|2,437|| align=right|0,044|| align=right|9,14|| align=right|3,805||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125594)||2001 XB40|| align=right|14,6|| align=right|2,575|| align=right|0,186|| align=right|10,97|| align=right|4,132||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125595)||2001 XG41|| align=right|15,1|| align=right|2,693|| align=right|0,140|| align=right|15,45|| align=right|4,419||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125596)||2001 XL44|| align=right|15,0|| align=right|2,539|| align=right|0,133|| align=right|13,54|| align=right|4,045||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125597)||2001 XW44|| align=right|16,5|| align=right|2,309|| align=right|0,232|| align=right|5,90|| align=right|3,508||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125598)||2001 XF45|| align=right|14,9|| align=right|2,589|| align=right|0,254|| align=right|9,38|| align=right|4,165||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125599)||2001 XM45|| align=right|16,8|| align=right|2,332|| align=right|0,074|| align=right|7,13|| align=right|3,560||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125600)||2001 XB46|| align=right|15,5|| align=right|2,425|| align=right|0,172|| align=right|8,43|| align=right|3,776||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125601)||2001 XB47|| align=right|15,1|| align=right|2,458|| align=right|0,108|| align=right|13,87|| align=right|3,853||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125602)||2001 XH47|| align=right|14,8|| align=right|2,570|| align=right|0,182|| align=right|13,54|| align=right|4,120||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125603)||2001 XX47|| align=right|15,7|| align=right|2,336|| align=right|0,155|| align=right|7,97|| align=right|3,570||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125604)||2001 XJ48|| align=right|14,5|| align=right|2,512|| align=right|0,026|| align=right|12,68|| align=right|3,982||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125605)||2001 XK49|| align=right|16,1|| align=right|2,588|| align=right|0,170|| align=right|3,17|| align=right|4,163||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125606)||2001 XS50|| align=right|16,0|| align=right|2,214|| align=right|0,023|| align=right|1,12|| align=right|3,293||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125607)||2001 XU50|| align=right|16,5|| align=right|2,538|| align=right|0,103|| align=right|3,89|| align=right|4,042||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125608)||2001 XX50|| align=right|16,4|| align=right|2,375|| align=right|0,244|| align=right|5,99|| align=right|3,659||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125609)||2001 XS51|| align=right|16,7|| align=right|2,350|| align=right|0,152|| align=right|1,36|| align=right|3,602||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125610)||2001 XW51|| align=right|15,9|| align=right|2,419|| align=right|0,162|| align=right|1,35|| align=right|3,762||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125611)||2001 XJ52|| align=right|16,4|| align=right|2,317|| align=right|0,199|| align=right|1,88|| align=right|3,527||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125612)||2001 XX52|| align=right|16,6|| align=right|2,370|| align=right|0,131|| align=right|0,47|| align=right|3,649||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125613)||2001 XP53|| align=right|16,0|| align=right|2,416|| align=right|0,159|| align=right|2,19|| align=right|3,754||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125614)||2001 XN54|| align=right|15,9|| align=right|2,360|| align=right|0,053|| align=right|7,25|| align=right|3,625||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125615)||2001 XT54|| align=right|16,7|| align=right|2,231|| align=right|0,059|| align=right|1,91|| align=right|3,332||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125616)||2001 XU54|| align=right|15,5|| align=right|2,692|| align=right|0,091|| align=right|3,83|| align=right|4,415||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125617)||2001 XX54|| align=right|16,5|| align=right|2,405|| align=right|0,194|| align=right|5,03|| align=right|3,729||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125618)||2001 XE55|| align=right|16,4|| align=right|2,389|| align=right|0,153|| align=right|1,62|| align=right|3,691||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125619)||2001 XL55|| align=right|15,4|| align=right|2,428|| align=right|0,089|| align=right|7,45|| align=right|3,782||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125620)||2001 XH56|| align=right|16,1|| align=right|2,422|| align=right|0,177|| align=right|1,77|| align=right|3,769||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125621)||2001 XW56|| align=right|16,0|| align=right|2,287|| align=right|0,144|| align=right|2,86|| align=right|3,458||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125622)||2001 XE57|| align=right|17,4|| align=right|2,375|| align=right|0,152|| align=right|0,69|| align=right|3,659||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125623)||2001 XZ57|| align=right|15,8|| align=right|2,368|| align=right|0,165|| align=right|4,65|| align=right|3,643||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125624)||2001 XN58|| align=right|16,6|| align=right|2,338|| align=right|0,125|| align=right|3,75|| align=right|3,575||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125625)||2001 XO58|| align=right|15,3|| align=right|2,259|| align=right|0,149|| align=right|5,46|| align=right|3,395||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125626)||2001 XU58|| align=right|16,3|| align=right|2,298|| align=right|0,243|| align=right|2,84|| align=right|3,482||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125627)||2001 XY58|| align=right|16,8|| align=right|2,316|| align=right|0,228|| align=right|1,97|| align=right|3,523||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125628)||2001 XD59|| align=right|15,2|| align=right|2,515|| align=right|0,166|| align=right|3,69|| align=right|3,988||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125629)||2001 XF59|| align=right|18,2|| align=right|2,385|| align=right|0,194|| align=right|0,29|| align=right|3,683||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125630)||2001 XH59|| align=right|16,7|| align=right|2,395|| align=right|0,144|| align=right|1,32|| align=right|3,707||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125631)||2001 XS59|| align=right|15,4|| align=right|2,443|| align=right|0,134|| align=right|6,59|| align=right|3,817||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125632)||2001 XV59|| align=right|15,6|| align=right|2,415|| align=right|0,147|| align=right|4,49|| align=right|3,752||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125633)||2001 XY59|| align=right|15,5|| align=right|2,571|| align=right|0,193|| align=right|1,46|| align=right|4,121||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125634)||2001 XA60|| align=right|15,7|| align=right|2,317|| align=right|0,041|| align=right|7,78|| align=right|3,526||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125635)||2001 XN60|| align=right|15,3|| align=right|2,634|| align=right|0,199|| align=right|8,73|| align=right|4,273||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125636)||2001 XP60|| align=right|15,3|| align=right|2,606|| align=right|0,109|| align=right|14,34|| align=right|4,206||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125637)||2001 XK61|| align=right|16,2|| align=right|2,414|| align=right|0,128|| align=right|1,62|| align=right|3,751||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125638)||2001 XQ61|| align=right|15,9|| align=right|2,618|| align=right|0,093|| align=right|2,84|| align=right|4,234||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125639)||2001 XZ61|| align=right|15,9|| align=right|2,348|| align=right|0,109|| align=right|6,03|| align=right|3,596||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125640)||2001 XC63|| align=right|16,0|| align=right|2,376|| align=right|0,144|| align=right|3,37|| align=right|3,662||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125641)||2001 XO63|| align=right|14,5|| align=right|2,558|| align=right|0,186|| align=right|10,34|| align=right|4,089||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125642)||2001 XX63|| align=right|15,7|| align=right|2,392|| align=right|0,189|| align=right|4,14|| align=right|3,699||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125643)||2001 XV64|| align=right|16,0|| align=right|2,535|| align=right|0,114|| align=right|2,84|| align=right|4,037||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125644)||2001 XN65|| align=right|16,7|| align=right|2,356|| align=right|0,120|| align=right|1,46|| align=right|3,615||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125645)||2001 XT65|| align=right|15,6|| align=right|2,317|| align=right|0,056|| align=right|7,83|| align=right|3,526||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125646)||2001 XC66|| align=right|15,9|| align=right|2,358|| align=right|0,093|| align=right|2,35|| align=right|3,619||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125647)||2001 XR66|| align=right|16,5|| align=right|2,340|| align=right|0,223|| align=right|3,20|| align=right|3,579||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125648)||2001 XS66|| align=right|15,3|| align=right|2,460|| align=right|0,152|| align=right|6,75|| align=right|3,857||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125649)||2001 XW66|| align=right|15,2|| align=right|2,301|| align=right|0,210|| align=right|4,56|| align=right|3,490||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125650)||2001 XV68|| align=right|16,6|| align=right|2,619|| align=right|0,137|| align=right|1,78|| align=right|4,239||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125651)||2001 XX68|| align=right|16,0|| align=right|2,589|| align=right|0,095|| align=right|3,98|| align=right|4,166||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125652)||2001 XK69|| align=right|16,3|| align=right|2,305|| align=right|0,030|| align=right|7,46|| align=right|3,500||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125653)||2001 XX69|| align=right|16,5|| align=right|2,299|| align=right|0,031|| align=right|8,95|| align=right|3,485||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125654)||2001 XY69|| align=right|16,5|| align=right|2,347|| align=right|0,055|| align=right|7,63|| align=right|3,595||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125655)||2001 XC70|| align=right|15,8|| align=right|2,399|| align=right|0,049|| align=right|7,61|| align=right|3,715||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125656)||2001 XN70|| align=right|16,0|| align=right|2,357|| align=right|0,089|| align=right|6,63|| align=right|3,618||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125657)||2001 XP70|| align=right|16,1|| align=right|2,315|| align=right|0,074|| align=right|6,55|| align=right|3,522||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125658)||2001 XB71|| align=right|16,2|| align=right|2,228|| align=right|0,091|| align=right|4,97|| align=right|3,324||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125659)||2001 XG71|| align=right|15,9|| align=right|2,407|| align=right|0,113|| align=right|10,62|| align=right|3,734||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125660)||2001 XL71|| align=right|16,1|| align=right|2,387|| align=right|0,173|| align=right|5,78|| align=right|3,686||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125661)||2001 XN72|| align=right|16,4|| align=right|2,399|| align=right|0,128|| align=right|1,69|| align=right|3,715||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125662)||2001 XN73|| align=right|15,7|| align=right|2,583|| align=right|0,044|| align=right|4,52|| align=right|4,152||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125663)||2001 XR73|| align=right|15,4|| align=right|2,582|| align=right|0,114|| align=right|3,69|| align=right|4,149||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125664)||2001 XG75|| align=right|16,1|| align=right|2,703|| align=right|0,267|| align=right|2,86|| align=right|4,443||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125665)||2001 XG76|| align=right|16,2|| align=right|2,713|| align=right|0,197|| align=right|1,88|| align=right|4,468||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125666)||2001 XN76|| align=right|16,1|| align=right|2,416|| align=right|0,157|| align=right|6,00|| align=right|3,754||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125667)||2001 XG77|| align=right|15,6|| align=right|2,589|| align=right|0,105|| align=right|4,74|| align=right|4,164||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125668)||2001 XL77|| align=right|16,5|| align=right|2,592|| align=right|0,104|| align=right|2,09|| align=right|4,172||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125669)||2001 XQ77|| align=right|16,8|| align=right|2,254|| align=right|0,066|| align=right|3,35|| align=right|3,383||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125670)||2001 XX77|| align=right|15,6|| align=right|2,671|| align=right|0,036|| align=right|5,11|| align=right|4,365||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125671)||2001 XP78|| align=right|16,8|| align=right|2,314|| align=right|0,071|| align=right|3,17|| align=right|3,520||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125672)||2001 XU78|| align=right|15,7|| align=right|2,693|| align=right|0,201|| align=right|2,94|| align=right|4,420||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125673)||2001 XY79|| align=right|16,7|| align=right|2,335|| align=right|0,125|| align=right|2,80|| align=right|3,567||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125674)||2001 XV80|| align=right|16,2|| align=right|2,408|| align=right|0,105|| align=right|7,38|| align=right|3,737||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125675)||2001 XB81|| align=right|16,3|| align=right|2,236|| align=right|0,103|| align=right|5,70|| align=right|3,342||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125676)||2001 XE81|| align=right|16,9|| align=right|2,312|| align=right|0,148|| align=right|2,52|| align=right|3,515||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125677)||2001 XU81|| align=right|16,8|| align=right|2,341|| align=right|0,151|| align=right|5,74|| align=right|3,581||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125678)||2001 XZ81|| align=right|15,6|| align=right|2,422|| align=right|0,110|| align=right|10,70|| align=right|3,768||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125679)||2001 XR82|| align=right|16,9|| align=right|2,390|| align=right|0,220|| align=right|2,52|| align=right|3,694||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125680)||2001 XA83|| align=right|15,1|| align=right|2,581|| align=right|0,192|| align=right|8,37|| align=right|4,145||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125681)||2001 XM83|| align=right|15,9|| align=right|2,375|| align=right|0,018|| align=right|5,13|| align=right|3,659||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125682)||2001 XV83|| align=right|16,7|| align=right|2,300|| align=right|0,158|| align=right|5,48|| align=right|3,488||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125683)||2001 XF84|| align=right|15,8|| align=right|2,588|| align=right|0,216|| align=right|3,85|| align=right|4,163||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125684)||2001 XZ84|| align=right|15,7|| align=right|2,366|| align=right|0,141|| align=right|7,24|| align=right|3,639||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125685)||2001 XX85|| align=right|16,1|| align=right|2,211|| align=right|0,164|| align=right|2,03|| align=right|3,288||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125686)||2001 XB87|| align=right|14,9|| align=right|2,615|| align=right|0,139|| align=right|14,38|| align=right|4,229||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125687)||2001 XQ87|| align=right|14,5|| align=right|2,666|| align=right|0,152|| align=right|15,61|| align=right|4,351||MBA||13. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125688)||2001 XT88|| align=right|16,4|| align=right|2,331|| align=right|0,095|| align=right|7,02|| align=right|3,558||MBA||13. prosince 2001||Uccle||H. Boffin
|-
|(125689)||2001 XX88|| align=right|15,8|| align=right|2,386|| align=right|0,052|| align=right|3,68|| align=right|3,685||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125690)||2001 XE89|| align=right|16,5|| align=right|2,231|| align=right|0,067|| align=right|4,71|| align=right|3,332||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125691)||2001 XK89|| align=right|15,9|| align=right|2,229|| align=right|0,112|| align=right|5,73|| align=right|3,328||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125692)||2001 XM89|| align=right|15,5|| align=right|2,428|| align=right|0,108|| align=right|6,74|| align=right|3,782||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125693)||2001 XT89|| align=right|16,2|| align=right|2,202|| align=right|0,111|| align=right|4,78|| align=right|3,267||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125694)||2001 XD90|| align=right|16,1|| align=right|2,376|| align=right|0,118|| align=right|3,56|| align=right|3,662||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125695)||2001 XF92|| align=right|17,5|| align=right|2,313|| align=right|0,147|| align=right|0,86|| align=right|3,518||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125696)||2001 XG92|| align=right|16,0|| align=right|2,459|| align=right|0,091|| align=right|4,96|| align=right|3,855||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125697)||2001 XJ92|| align=right|16,5|| align=right|2,539|| align=right|0,083|| align=right|1,76|| align=right|4,044||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125698)||2001 XT93|| align=right|16,8|| align=right|2,272|| align=right|0,039|| align=right|7,67|| align=right|3,424||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125699)||2001 XU93|| align=right|16,0|| align=right|2,439|| align=right|0,142|| align=right|3,70|| align=right|3,809||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125700)||2001 XN94|| align=right|16,2|| align=right|2,393|| align=right|0,173|| align=right|4,35|| align=right|3,700||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125701)||2001 XT94|| align=right|15,5|| align=right|2,548|| align=right|0,225|| align=right|10,23|| align=right|4,068||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125702)||2001 XS96|| align=right|15,2|| align=right|2,555|| align=right|0,103|| align=right|9,07|| align=right|4,082||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125703)||2001 XY96|| align=right|15,7|| align=right|2,579|| align=right|0,270|| align=right|4,18|| align=right|4,142||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125704)||2001 XB97|| align=right|15,8|| align=right|2,301|| align=right|0,122|| align=right|5,28|| align=right|3,490||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125705)||2001 XD97|| align=right|15,7|| align=right|2,419|| align=right|0,186|| align=right|2,85|| align=right|3,761||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125706)||2001 XZ97|| align=right|14,1|| align=right|2,528|| align=right|0,176|| align=right|7,30|| align=right|4,018||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125707)||2001 XZ98|| align=right|15,5|| align=right|2,372|| align=right|0,150|| align=right|5,21|| align=right|3,653||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125708)||2001 XD99|| align=right|14,6|| align=right|2,612|| align=right|0,128|| align=right|12,57|| align=right|4,220||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125709)||2001 XG99|| align=right|15,5|| align=right|2,351|| align=right|0,185|| align=right|3,43|| align=right|3,604||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125710)||2001 XJ99|| align=right|14,8|| align=right|2,622|| align=right|0,193|| align=right|10,82|| align=right|4,245||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125711)||2001 XG100|| align=right|15,8|| align=right|2,375|| align=right|0,172|| align=right|4,61|| align=right|3,660||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125712)||2001 XO100|| align=right|16,5|| align=right|2,378|| align=right|0,216|| align=right|3,33|| align=right|3,666||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125713)||2001 XP100|| align=right|16,0|| align=right|2,425|| align=right|0,081|| align=right|4,69|| align=right|3,776||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125714)||2001 XS100|| align=right|15,8|| align=right|2,659|| align=right|0,148|| align=right|3,94|| align=right|4,335||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125715)||2001 XZ100|| align=right|15,5|| align=right|2,355|| align=right|0,154|| align=right|6,38|| align=right|3,614||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125716)||2001 XT101|| align=right|15,0|| align=right|2,552|| align=right|0,080|| align=right|3,51|| align=right|4,076||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125717)||2001 XU101|| align=right|15,3|| align=right|2,170|| align=right|0,147|| align=right|4,40|| align=right|3,196||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125718) Jemasalomon||2001 XH105|| align=right|15,5|| align=right|2,467|| align=right|0,115|| align=right|3,88|| align=right|3,873||MBA||15. prosince 2001||Buthiers||J.-C. Merlin
|-
|(125719)||2001 XQ105|| align=right|16,8|| align=right|2,383|| align=right|0,123|| align=right|3,27|| align=right|3,678||MBA||14. prosince 2001||Uccle||H. Boffin
|-
|(125720)||2001 XK106|| align=right|16,1|| align=right|2,383|| align=right|0,088|| align=right|6,86|| align=right|3,677||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125721)||2001 XS106|| align=right|15,2|| align=right|2,747|| align=right|0,148|| align=right|7,20|| align=right|4,551||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125722)||2001 XL107|| align=right|16,7|| align=right|2,348|| align=right|0,177|| align=right|3,65|| align=right|3,597||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125723)||2001 XA108|| align=right|15,2|| align=right|2,420|| align=right|0,185|| align=right|9,94|| align=right|3,764||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125724)||2001 XK108|| align=right|15,9|| align=right|2,555|| align=right|0,134|| align=right|3,71|| align=right|4,084||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125725)||2001 XA109|| align=right|16,3|| align=right|2,290|| align=right|0,130|| align=right|6,66|| align=right|3,464||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125726)||2001 XQ110|| align=right|16,4|| align=right|2,282|| align=right|0,070|| align=right|6,92|| align=right|3,446||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125727)||2001 XC111|| align=right|16,5|| align=right|2,327|| align=right|0,118|| align=right|6,08|| align=right|3,548||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125728)||2001 XJ111|| align=right|16,8|| align=right|2,337|| align=right|0,102|| align=right|2,96|| align=right|3,572||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125729)||2001 XM111|| align=right|15,4|| align=right|2,999|| align=right|0,017|| align=right|11,57|| align=right|5,193||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125730)||2001 XV111|| align=right|15,8|| align=right|2,274|| align=right|0,121|| align=right|8,24|| align=right|3,429||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125731)||2001 XK112|| align=right|16,0|| align=right|2,650|| align=right|0,085|| align=right|5,30|| align=right|4,313||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125732)||2001 XN112|| align=right|16,0|| align=right|2,253|| align=right|0,198|| align=right|3,69|| align=right|3,382||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125733)||2001 XO113|| align=right|16,3|| align=right|2,350|| align=right|0,175|| align=right|5,55|| align=right|3,602||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125734)||2001 XZ114|| align=right|15,9|| align=right|2,362|| align=right|0,067|| align=right|6,16|| align=right|3,630||MBA||13. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125735)||2001 XD115|| align=right|15,7|| align=right|2,350|| align=right|0,115|| align=right|5,72|| align=right|3,601||MBA||13. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125736)||2001 XJ115|| align=right|15,3|| align=right|2,439|| align=right|0,235|| align=right|4,11|| align=right|3,807||MBA||13. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125737)||2001 XB116|| align=right|15,0|| align=right|2,657|| align=right|0,067|| align=right|15,88|| align=right|4,329||MBA||13. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125738)||2001 XE116|| align=right|15,8|| align=right|2,345|| align=right|0,117|| align=right|5,56|| align=right|3,591||MBA||13. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125739)||2001 XH116|| align=right|16,0|| align=right|2,271|| align=right|0,187|| align=right|3,92|| align=right|3,422||MBA||13. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125740)||2001 XD117|| align=right|16,1|| align=right|2,255|| align=right|0,178|| align=right|4,69|| align=right|3,385||MBA||13. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125741)||2001 XG117|| align=right|15,7|| align=right|2,310|| align=right|0,123|| align=right|6,04|| align=right|3,510||MBA||13. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125742)||2001 XT117|| align=right|15,2|| align=right|2,287|| align=right|0,256|| align=right|26,10|| align=right|3,459||MBA||13. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125743)||2001 XE118|| align=right|15,8|| align=right|2,565|| align=right|0,132|| align=right|7,51|| align=right|4,108||MBA||13. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125744)||2001 XY118|| align=right|14,9|| align=right|2,681|| align=right|0,208|| align=right|11,26|| align=right|4,388||MBA||13. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125745)||2001 XF119|| align=right|15,0|| align=right|2,712|| align=right|0,065|| align=right|15,94|| align=right|4,465||MBA||13. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125746)||2001 XJ119|| align=right|16,2|| align=right|2,603|| align=right|0,217|| align=right|4,50|| align=right|4,199||MBA||13. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125747)||2001 XT120|| align=right|16,5|| align=right|2,250|| align=right|0,018|| align=right|5,71|| align=right|3,374||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125748)||2001 XH121|| align=right|16,2|| align=right|2,608|| align=right|0,101|| align=right|6,28|| align=right|4,211||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125749)||2001 XT121|| align=right|16,1|| align=right|2,276|| align=right|0,109|| align=right|5,62|| align=right|3,433||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125750)||2001 XJ122|| align=right|16,8|| align=right|2,404|| align=right|0,151|| align=right|1,18|| align=right|3,728||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek